Notorious kan avse

 Notorious! – en amerikansk film från 1946 i regi av Alfred Hitchcock, originaltitel Notorious
 Notorious (opera) – en svensk opera från 2014 baserad på filmen
 Notorious (sång) – en låt av brittiska bandet Duran Duran
 Notorious (musikalbum) – ett musikalbuma från 1986 av Duran Duran
 Notorious (film) – en amerikansk film från 2009 i regi av George Tillman, Jr., originaltitel Notorious

Se även
 Notorisk kunskap